Jimbor ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Jimbor (Brașov), Dorf im Kreis Brașov
 Jimbor (Bistrița-Năsăud), Dorf im Kreis Bistrița-Năsăud